Уласово — название населённых пунктов в России:

 Уласово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Уласово — деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 
 Уласово-Русановка